Lebo (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas, 
Lebo (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de Indonesische provincie Oost-Java
Lebo (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de Indonesische provincie Midden-Java
Lebo (Warung Asem), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de Indonesische provincie Midden-Java